Драсмаркт () — посёлок () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф.  Население составляет 1411 человек (на 31 декабря 2007 года). Занимает площадь 36,2 км². Официальный код  —  10802.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Пфнайсль (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Ссылки
 Официальная страница

Города Бургенланда